Боч — фамилия, топоним, аббревиатура, может означать:

Персоналии
 Боч, Геннадий Николаевич (1870—1942) — русский, советский учёный-почвовед, профессор.
 Боч, Марина Сергеевна (1931—1998) — советский и российский ботаник-болотовед, профессор.
 Боч, Сергей Геннадиевич (1905—1956) — советский геолог и геоморфолог.

Топонимы
 Ледник Боча — Полярный Урал.
 Озеро Боча — горное озеро у ледника Боча.

Прочее
 Боч, Хорди (Bosch, Jordi) — персонаж фильма Три метра над уровнем неба.
 БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек) — имя, в регистрации которого было отказано родителям ребёнка в России в 2002 году.

См. также 
 Бобовый боч — ритуальная пища народа Ваханцы.
 Боча — игра Петанк.
 «Боча» (Вова Бочаров) — роль в фильме Школьный стрелок.